Drežnica (it.: Dresenza) – frazione del comune sloveno di Caporetto
 Drěžnica (ted.: Drieschnitz) – frazione del comune tedesco di Neuhausen/Spree